Osoby o nazwisku Kwapiński:
 Wiktor Kwapiński (1883–1957) – polski duchowny, kanclerz kurii Ormiańskiej
 Marian Kwapiński (ur. 1947) – polski archeolog
 Jan Kwapiński (1885–1964) – polski polityk